Повелитель Ужаса — имя следующих персон в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина:
 Повелитель Ужаса — одно из многочисленных имён Саурона.
 Повелитель Ужаса — имя, под которым также был известен Король-чародей Ангмара.